Свято-Троицкая церковь - православный храм в д. Некасецк Мядельского района Минской области.

История 
Церковь была построена на средства местного помещика Чернявского.

В 1926 году, на праздник Преображения Господнего, храм был освящен в честь Святой Троицы.

По воспоминаниям местных жителей, первыми священниками были Мороз, Пиликовский.

При церкви существовал приют для мальчиков-сирот, количество которых колебалось от 15 до 20.

Уроженец Некасецка, участник Первой мировой войны Александр Павлович Воробей остался безземельным, у него не было даже лошади. Он всю жизнь прислуживал в местной церкви.

Зимой 1947-1948 гг. вдова священника Кобыльникской церкви Анастасия Лапицкая вместе с сыном Ростиславом была принудительна выселена из Кобыльника, так как дом был нужен для заселения нового участкового. Семья перебралась в Некасецк и стала проживать в доме, принадлежащем причту Троицкой церкви.

В годы советской власти в церкви служил иерей Василий Саввич Линкевич.

28 января 1971 года "скончался бывший настоятель Некасецкой церкви, заштатный протоиерей о. Петр Пароменский", - сообщалось в послании №18 от 24 февраля 1971 года благочинного протоиерея А. Маевского всечестному духовенству 2-го Минского округа.

Некоторое время в церкви служил иерей Адам Васильевич Липский, впоследствии благочинный Мядельского округа.

В июле 1993 года настоятелем храма стал иерей Петр Евдокимович Богуцкий.

Большую помощь в возрождении церкви оказали Анна Антоновна Богуцкая - мать настоятеля церкви, староста М.М. Вархопович, а также В.М. Малько, М.М. Паршуто, К.А. Казаченко, А.М. Чернявская, Г.С. Медведева, руководитель подсобного хозяйства "Дягили" Р.З. Богуцкий.

27 июня 1999 года престол храма освятил митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Литература 
 Липский А.В. К 2000-летию Рождества Христова. - Мядель. - 2000. - С.14-15.

Примечания 

Некасецк